Клотен () — город в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Бюлах. Население составляет 20 000 человек (на 06 декабря 2018 года). Официальный код — 0062.

География 
Клотен находится в Долине Глатт, приблизительно в 10 км к северу от города Цюрих.

Площадь Клотена — 19,3 км². 34,1% этой территории используется в сельскохозяйственных целях, в то время как 26,7% покрыто лесами. Из остальных земель, 38.2% занимают здания и дороги, а остальная часть (1%) не является продуктивной (реки, ледники или горы).

Спорт 
В городе базируется хоккейный клуб «Клотен Флайерз», пять раз становившийся чемпионом Швейцарской национальной лиги.

В 2000 году прошёл второй чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров.

В 2009 году в городе прошли матчи чемпионата мира по хоккею.

Люди, связанные с городом 

 Петер Нильсен (1967-2004) — авиадиспетчер швейцарской авиакомпании «SkyGuide», дежуривший во время авиакатастрофы над Боденским озером и в итоге поплатившийся жизнью.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих